Priestleya är ett släkte av ärtväxter. Priestleya ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Priestleya

en:Liparia (plant)